

Presentación Previa 
Marin Draganja y Adrián Menéndez-Maceiras son los campeones defensores,but Marin Draganja decidió no participar en esta edición. Adrián Menéndez-Maceiras jugó junto al argentino Agustín Velotti.

La pareja formada por el estadounidense Kevin King y el colombiano Juan Carlos Spir ganaron el título, derrotando a la pareja Adrián Menéndez-Maceiras y Agustín Velotti en la final, 6–3, 6–4.

Cabezas de serie 

  Marcelo Arévalo /  Nicolás Barrientos (Cuartos de final)
  '''Kevin King /  Juan Carlos Spir (Campeones)
  César Ramírez /  Miguel Ángel Reyes-Varela (Cuartos de final)
  Adrián Menéndez /  Agustín Velotti ''(Finalistas)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de San Luis Potosí 2014